Un cimetière boisé est un type de cimetière qui s'intègre dans l'environnement boisé ou forestier préexistant. À la différence du cimetière paysager, les arbres ne sont pas replantés a posteriori mais conservés a priori, même si d'autres arbres peuvent être replantés ensuite par des paysagistes pour assurer l'entretien. Les chapelles, les monuments funéraires, les mausolées, les pierres tombales ou autres n'y ont pas une place trop prééminente par rapport à l'environnement naturel. Le cimetière boisé est souvent situé à proximité d'un bois ou d'une forêt. Le cimetière boisé est néanmoins un cimetière traditionnel qui ne doit pas être confondu avec les cimetières naturels, où les cendres des défunts sont ensevelies à même la terre.

Les cimetières boisés sont beaucoup plus présents dans les pays nordiques protestants ainsi que dans certaines communautés musulmanes ou traditionnelles plutôt que dans les pays à tradition catholique où l'environnement est traditionnellement plus maîtrisé et civilisé. Le cimetière boisé de Munich (Waldfriedhof München) conçu en 1907 par l'architecte Hans Grässel est considéré comme le premier cimetière boisé moderne. Alors que les aîtres paroissiales allemandes étaient reconstruites en marge des centres-villes surpeuplés dans des cimetières plus profanes et que l'importance de l'Église diminuait, Grässel s'est inspiré de l'influence de l'art paléochrétien et de l'architecture byzantine pour concevoir les chapelles funéraires du cimetière. Il a aussi choisi de placer la chapelle en pleine forêt plutôt qu'à proximité de l'avenue centrale. Il a également laissé nombre d'arbres en place dont les branches et les feuilles recouvraient les tombes pour privilégier le rapport de la nature à la mort plutôt que de mettre les monuments funéraires en évidence.

Le cimetière boisé de Stockholm (Skogskyrkogården i Stockholm), construit à la suite d'un concours d'architecture et finalisé en 1920, est listé dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Il y avait néanmoins des cimetières boisés avant le  comme l'arboretum The Woodlands de Philadelphie aux États-Unis qui a été transformé en cimetière victorien en 1840. Il est depuis classé comme monument historique national. Le cimetière boisé de Karesuando, le village le plus septentrional de la Suède dans la commune de Kiruna, est consacré en 1816.

Liste de cimetières boisés par pays

Allemagne

Agglomération de Berlin 
 Cimetière boisé de Berlin-Adlershof (Waldfriedhof Berlin-Adlershof)
 Cimetière boisé de Berlin-Dahlem (Waldfriedhof Berlin-Dahlem)
 Cimetière boisé de Berlin-Grünau (Waldfriedhof Berlin-Grünau)
 Cimetière boisé d'Halbe (Waldfriedhof Halbe), cimetière militaire
 Cimetière boisé de la Heerstraße (Waldfriedhof Heerstraße)
 Cimetière boisé de Mahlsdorf (Waldkirchhof Mahlsdorf)
 Cimetière paysager de Berlin-Marzahn (Parkfriedhof Berlin-Marzahn)
 Cimetière boisé de Berlin-Oberschöneweide (Waldfriedhof Berlin-Oberschöneweide)
 Cimetière boisé de Berlin-Wilmersdorf (Stahnsdorf) (Wilmersdorfer Waldfriedhof Stahnsdorf)
 Cimetière boisé de Berlin-Wilmersdorf (Güterfelde) (Wilmersdorfer Waldfriedhof Güterfelde)
 Cimetière boisé de Berlin-Zehlendorf (Waldfriedhof Zehlendorf)

Province 
 Cimetière boisé d'Aix-la-Chapelle (Waldfriedhof Aachen)
 Cimetière boisé Weißer Hirsch (Waldfriedhof Weißer Hirsch)
 Grand cimetière de Coblence (Hauptfriedhof Koblenz)
 Cimetière boisé de Darmstadt (Waldfriedhof Darmstadt)
 Cimetière de la lande (Dresde) (Heidefriedhof Dresden)
 Cimetière boisé de Francfort-Oberrad (Waldfriedhof Oberrad)
 Cimetière naturel de Glücksburg (Glücksburger Ruheforst)
 Cimetière boisé de Düsseldorf-Gerresheim (Gerresheimer Waldfriedhof)
 Cimetière boisé de Hanovre-Misburg (Waldfriedhof Misburg)
 Cimetière boisé de Kritzow (Waldfriedhof Kritzow)
 Cimetière boisé de Lauheide (Waldfriedhof Lauheide)
 Cimetière boisé de Luckenwalde (Waldfriedhof Luckenwalde)
 Cimetière boisé de Munich (Waldfriedhof München)
 Cimetière boisé de Munich-Obermenzing (Waldfriedhof Obermenzing)
 Cimetière boisé de Munich-Solln (Waldfriedhof Solln)
 Cimetière boisé de Stuttgart (Waldfriedhof Stuttgart)
 Cimetière boisé de Schladern (Waldfriedhof Schladern)

Estonie 
 Cimetière boisé de Tallinn (Metsakalmistu)

États-Unis 
 Cimetière boisé de Cleveland (Woodland Cemetery (Cleveland, Ohio))
 Cimetière boisé et arboretum de Dayton (Woodland Cemetery and Arboretum (Dayton, Ohio)
 Cimetière boisé de Des Moines (Woodland Cemetery (Des Moines, Iowa))
 Cimetière boisé de Monroe (Woodland Cemetery (Monroe, Michigan))
 Cimetière boisé de Newark (Woodland Cemetery (Newark, New Jersey))
 The Woodlands (Philadelphie) (The Woodlands (Philadelphia))
 Cimetière boisé de Quincy (Woodland Cemetery (Quincy, Illinois))
 Cimetière boisé de Richmond (Woodland Cemetery (Richmond, Virginia))
 Cimetière boisé de Staten Island (Woodland Cemetery (Staten Island, New York))

Finlande 
 Cimetière boisé de Björneborg (Skogskyrkogården, Björneborg)

Lettonie 
 Cimetière boisé de Riga (Rīgas Meža kapi)

Pologne 
 Cimetière boisé de Jeziorko (Cmentarz leśny w Jeziorku)
 Cimetière boisé de Laski (Cmentarz leśny w Laskach)

République tchèque 
 Cimetière boisé de Kristiánov (Kristiánov - lesní hřbitov)
 Cimetière boisé de Malá Skála (Lesní hřbitov (Malá Skála))
 Cimetière boisé de Nový Bor (Lesní hřbitov (Nový Bor)) 
 Cimetière boisé de Nový Jáchymov (Lesní hřbitov v Novém Jáchymově)
 Cimetière boisé de Motol (Lesní hřbitov (Praha-Motol))
 Cimetière boisé de Písek (Lesní hřbitov (Písek)) 
 Cimetière boisé de Zlín (Lesní hřbitov ve Zlíně)

Suède 
 Cimetière boisé de Gävle (Skogskyrkogården i Gävle)
 Cimetière boisé de Falun (Skogskyrkogården i Falun)
 Cimetière boisé de Kungälv (Skogskyrkogården i Kungälv)
 Cimetière boisé de Jönköping (Skogskyrkogården i Jönköping)
 Cimetière boisé de Nässjö (Skogskyrkogården i Nässjö)
 Cimetière boisé de Stockholm (Skogskyrkogården i Stockholm)
 Cimetière boisé de Strömsund (Skogskyrkogården i Strömsund)

Suisse 
 Cimetière boisé de Davos (Waldfriedhof Davos)
 Cimetière boisé de  (Waldfriedhof Schaffhausen)

Ukraine 
 Cimetière boisé de Kiev

Notes et références 

 Constant, Caroline The Woodland Cemetery: Toward a Spiritual Landscape. Byggförlaget 1994, , chapitre 3